Дедај може да се односи на:

 Дедај, насеље у општини Призрен у Призренском округу, Република Србија
 Дедај (Велика Малесија), насеље у општини Шкрељ, област Велика Малесија, Албанија
 Дедај (Пуке), насеље у општини Ћељз, област Пуке, Албанија